Раджаб Динмагомаевич Динмагомаев (Раджаб Дин-Магомаев, 1905, село Урма, ныне Левашинский район, Дагестанская АССР — 1944) — дагестанский советский писатель, основоположник аварской прозы, составитель первой «Антологии аварской литературы». Член Коммунистической партии (1925), член Союза писателей СССР (1934). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн..

Биография 
Родился в 1905 году в селе Урма, ныне Левашинский район, в бедной крестьянской семье. Аварец.

В 1912 году его отца, который был революционером, сослали в Якутскую и Тульскую губернии в 1912 году, Раджаб там проживал с отцом по 1916 год.

В 1916—1917 годах, уехав в Санкт-Петербург, работал мальчиком-лакеем, затем вернулся в Дагестан и служил в первом дагестанском свободном революционном полку (1919—1920).

В 1920—1931 годах на комсомольской и партийной работе, редактор областных газет «Социализмаялъул байрахъ» («Знамя социализма») и «МаrӀарул большевик» («Большевик гор»). В 1922 году

С 1925 года является членом Коммунистической партии, в 1925-1927 годах учился в Коммунистический университет трудящихся Востока (Москва), окончил два курса.

Писать начал с 1926 года, опубликовал в московских печатных изданиях стихи на русском и аварском языках, а первый его рассказ «Мулла» («Дибир») был опубликован в 1928 году, в Москве.

Член Союза писателей СССР (1934), член Правления Союза писателей Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, участник Первого Вседагестанскоого съезда писателей и делегат от Дагестанской АССР на Первый съезд писателей СССР.

В начале Великой Отечественной войны учился в военном училище в Тбилиси, затем в 1942 году уходит добровольцем на фронт, весной 1943 года окончил курсы политработников, присвоено звание старший лейтенант. Служил комиссаром батальона и агитатором 547-го стрелкового полка 127-ой стрелковой дивизии 1-ой гв. Армии на 1-ом Украинском фронте. Наград не имел.

Числился пропавшим без вести с апреля 1944 года, погиб на фронте в 1944 году, у села Заболотниково Тернопольской области Украины.

Перезахоронен в братской могиле на городском кладбище города Чортков Тернопольской области.

Творчество 
С 1926 года его стихи на русском и аварском языках публиковались в московских печатных изданиях.

Первый его рассказ «Мулла» («Дибир») был опубликован в 1928 году, в Москве. В нём писатель выступает против лицемерия мусульманского духовенства.

Автор повести «Кровь за кровь» («Бидухъ би», 1929), в котором звучит слово автора против обычая кровной мести, рассказа «Гости Галины» («Галинал гьалбал», 1935) о русской учительнице, романа «Герои в шубах» («Хъабчилъ бах; арзал», 1935) о классовой борьбе в дагестанском ауле до и после Октябрьской революции..

Написал произведения о героях Великой Отечественной войны, среди них повести: «Коричневая змея», «Клятва», также является автором повести «Отступник» («Муртад»).к.

Библиография 
 Р. Дин-Магомаев — В горах // Дагестанский альманах / Сост. Р. М. Фатуевым. — Пятигорск: Севкавгиз, 1937. — 148 с.
 Коричневая змея / Раджаб Дин-Магомаев. — Махачкала : Даггосиздат, 1941. — 48 с.
 Клятва: Рассказ. — Махачкала: Даггосиздат, 1942. — 47 с.
 Отступник: Повесть / Предисл. канд. филол. наук М.-Р. Усахова. — Махачкала: Дагкнигоиздат, 1970. — 46 с.
 Оборванные струны : Для ст. школьного возраста / Э. Капиев, Б. Митаров, Р. Дин-Магомаев и др.; Сост. Муталиб Митаров. — Махачкала: Дагучпедгиз, 1971. — 142 с.

Примечания

Ссылки 
 Динмагомаев, Раджаб Динмагомаевич // Краткая литературная энциклопедия
 «Дагестанская правда». К штыку приравняли перо
 Национальная библиотека РД имени Р. Гамзатова. Писатели-ветераны Великой Отечественной войны

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Члены ВКП(б)
Писатели СССР
Писатели Дагестана
Политработники Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Писатели в общественном достоянии